Bassotto – membro della Banda Bassotti, personaggi dei fumetti e cartoni Disney
 Bassotto – singolo della Dark Polo Gang del 2019
 Bassotto – cognome italiano
 Bassotto tedesco – cane caratterizzato dall'altezza proporzionalmente inferiore alla lunghezza
 Semovente 105/25 Bassotto – semovente italiano della seconda guerra mondiale
 Johnny Bassotto – canzone italiana scritta da Bruno Lauzi e interpretata da Lino Toffolo